Дьяченково — село в Богучарском районе Воронежской области.

Административный центр Дьяченковского сельского поселения.

География 
Расположено в семи километрах от Богучара, на реке Левая Богучарка.

Улицы

Население

История 
Основано в 1730 году казаком Дьяченковым на месте дач слободы Богучар.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Богучарского района